Veliki Dobron (gemeente) - gemeente in Oekraïne
 Veliki Dobron (plaats) - plaats in Oekraïne in bovenstaande gemeente